Mikael Ekman kan syfta på:

Mikael Ekman, regissör; se Mikael Ekman (regissör)
Mikael Ekman, journalist; se Mikael Ekman (journalist)